Торре-де-Хуан-Абад ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 399,73 км². Население — 1240 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля